Staatsuniversiteit van Feira de Santana, een Braziliaanse universiteit
 Union Européenne de Futsal